Amerikai Egyesült Államok
Etna (Georgia)
Etna (Illinois)
Etna (Indiana)
Etna (Kalifornia)
Etna (Kentucky)
Etna (Maine)
Etna (Minnesota)
Etna (Missouri)
Etna (Nebraska)
Etna (Lincoln megye, Nevada)
Etna (Pershing megye, Nevada)
Etna (New Hampshire)
Emerson (New Jersey)
Etna (New York)
Etna (Lawrence megye, Ohio)
Etna Township (Licking megye, Ohio)
Etna (Licking megye, Ohio)
Etna (Oklahoma)
Etna (Pennsylvania)
Whiteside (Tennessee), korábban Etna volt a neve
Etna (Texas)
Etna (Utah)
Etna (Washington)
Etna (Wisconsin)
Etna (Wyoming)
 Olaszország
Etna, olaszországi vulkán
Etna Regionális Park